Монтенві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Орлеана, 21 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Монтенвіль, Рувре-Сен-Флорантен, Вільнев-Сен-Нікола i Вов було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Віллаж-Вовеан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 353,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтенвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтенвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар